Józef Bryjka (ps. Lindada)
 Gminny festyn Lindada (Bukowina Tatrzańska)